Стефанссон — фамилия, распространённая в скандинавских странах, а также исландское отчество («сын Стефана»), которое в исландской диаспоре превратилось в фамилию.
 Стефанссон, Вильялмур (1879—1962) — канадский полярный исследователь, этнограф и писатель.
 Стефан Стефанссон — псевдоним канадско-исландского писателя и поэта Стефана Гудмундссона.
 Стефанссон, Ханнес (род. 1972) — исландский шахматист, гроссмейстер (1993).
 Стефанссон, Янне (род. 1935) — шведский лыжник, олимпийский чемпион, призёр чемпионата мира.

 Стефанссон — остров Канадского Арктического архипелага.